CVH, sigle composé des trois lettres C, V et H, peut faire référence à :
 Compound Valve angle Hemispherical combustion chamber, une technologie de moteur Ford (voir moteur Hemi).

CVH est un code qui peut faire référence à :
 , dans la province de Neuquén, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
  Helicopter Aircraft Carrier, selon le Système de désignation des bâtiments de l'US Navy ; CVHA signifie Assault Helicopter Aircraft Carrier et CVHE signifie Escort Helicopter Aircraft Carrier.

Code